Stangenberg är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Emil Stangenberg
 Gerdt Stangenberg
 Harry Stangenberg
 Knut Stangenberg

Efternamn